Gibson eller Gibsons kan syfta på:

 Gibson Brands – amerikansk gitarrtillverkare
 Gibsons elgitarrer – gitarrmodeller från Gibson Brands
 Gibson Brothers – fransk discogrupp 
 Gibson Girl Look – mode- och kvinnoideal från 1900-talets första årtionden
 Gibsonkod – konstgjort språk

Personer
 Gibson (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 Gibson (efternamn), efternamnet och personer med namnet
 Gibson (släkt),  svensk släkt

Geografi

Antarktis 

 Mount Gibson, Antarktis,

Australien 

 Gibson (ort i Australien), Western Australia, Esperance Shire,

Se även
 Gibson Desert

Kanada
 Gibsons, British Columbia
 Gibson Marine Park

USA 

 Gibson, Arkansas, Pulaski County, 
 Gibson, Georgia, countyhuvudort, Glascock County, 
 Gibson, North Carolina, ort, Scotland County, 
 Gibson, Tennessee, Gibson County, 
 Fort Gibson, Oklahoma, historiskt minnesmärke

Se även 
 Gibson County – flera

Se även
 Gibson Bay (flera)
 Gibson Island
 Lake Gibson
 Little Gibson Lake
 Mount Gibson

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar